Bornitz bezeichnet: 

 Ortschaften in Deutschland
 Bornitz (Liebschützberg), Ortsteil der Gemeinde Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Bornitz (Radibor), Ortsteil Bornitz (sorbisch Boranecy) der Gemeinde Radibor im Landkreis Bautzen in Sachsen 
 Bornitz, Ortsteil  der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt

 Ortschaft in Polen
 Bornice (ehemals Bornitz im Landkreis Rosenberg i. Westpr., Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe: Susz

 Personen
 Jakob Bornitz (um 1560–1625), Reichspublizist
  August Leopold Bornitz (1806–1853), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Friedrich Alexander Bornitz (1809–1876), deutscher Theologe und Pfarrer
 Kurt Bornitz (1899–1945), deutscher evangelischer Pfarrer und Gegner des Nationalsozialismus